ECC kan syfta på

 ECC –  undersöker och korrigerar fel automatiskt, från engelska Error-Correcting Code, se felrättande kod
 ECC – en ishockeyturnering, se European Champions Cup
 ECC – det europeiska cricketförbundet, se European Cricket Council
 Volvo ECC – en prototypbil
 ECC  – ICAO-kod för Crossair Europe
 ECC – ett system för att automatiskt kyla ner temperaturen i en bilkupé till en inställd temperatur (även automatic climate control), se Electronic climat control
ECC – European Chicken Commitment, välfärdskriterier för kycklingar